Quai d’Orsay [] bezeichnet:

Quai d’Orsay, eine Uferstraße im 7. Arrondissement von Paris
Metonymie für das Außenministerium der Französischen Republik, das dort seinen Sitz hat.
Quai d’Orsay (Comic)
Quai d’Orsay (Film), französischer Spielfilm von Bertrand Tavernier aus dem Jahr 2013